Spie può riferirsi a:

Spie - agenti segreti
Spie – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1999 al 2000.
Spie! (Achtung! Feind hört mit!) – film tedesco del 1940 diretto da Arthur Maria Rabenalt.

Pagine correlate
Spia (disambigua)